Вбудовані приміщення — приміщення, що є частиною внутрішнього об'єму будівлі, яке по периметру обмежене стінами і перегородками будівлі; - по висоті обмежене чистими підлогами і чистим перекриттям відповідного поверху будівлі.

Вбудоване приміщення є вбудованим у будівлю приміщенням.

Із усталеної   практики   проектування   можливо трактувати визначення  зазначених приміщень  виходячи  із архітектурно-конструктивних та планувальних рішень:
 вбудоване приміщення - приміщення,  яке розташоване  в  межах огороджувальних конструкцій існуючої споруди;
 вбудовано-прибудоване приміщення - приміщення,  конструктивна схема  якого прийнята в межах огороджувальних конструкцій основної споруди, а частина виступає за її межі.

Такі приміщення   здебільшого   влаштовуються    у    процесі реконструкції,  яку визначають   як перебудову  існуючих об'єктів   виробничого  та  цивільного  призначення,  пов'язану  з удосконаленням виробництва,  підвищення його  техніко-економічного рівня   та   якості   вироблюваної   продукції,   поліпшення  умов експлуатації  та  проживання,  якістю  послуг,   зміною   основних
техніко-економічних  показників (кількість продукції,  потужність, функціональне призначення, геометричні розміри).

Так, при реконструкції житлового будинку можливі улаштування  у перших поверхах замість квартир приміщень  (вбудованих  або  вбудовано-прибудованих)  громадського призначення. Такі вбудовані    та   вбудовано-прибудовані   приміщення   в структурі житлового будинку  при  проектуванні  або  реконструкції трактуються  як  нежитлові  приміщення.

Примітки

Див. також 
 Прибудовані приміщення
 Вбудовано-прибудовані приміщення

Джерела 
 Постанова КМУ Про затвердження Національного стандарту N 2 «Оцінка нерухомого майна» (Національний стандарт N 2, п.2) від 28 жовтня 2004 р. N 1442 м. Київ

Житлове господарство